Jasenko Selimović peut désigner :

 Jasenko Selimović (1968-), homme politique suédois ;
 Jasenko Selimović (1979-), homme politique bosnien.

Notes et références